Андрес Альберто Андраде Седеньо (; родился 16 октября 1998) — панамский футболист, защитник австрийского клуба «ЛАСК», выступающий на правах аренды за клуб «Арминия» и национальной сборной Панамы.

Клубная карьера 
Воспитанник академии панамского клуба «Сан-Франциско». С 2018 года выступает за австрийский клуб ЛАСК. В том же году отправился в аренду в клуб Второй лиги Австрии «Юниорс». 17 августа 2019 года дебютировал в основном составе ЛАСК в матче австрийской Бундеслиги против «», сыграв все 90 минут.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Панамы до 17 лет и до 20 лет. В составе последней сыграл на молодёжном чемпионате КОНКАКАФ 2017 года, забив гол в матче против Сент-Китса и Невиса 21 февраля.

16 ноября 2018 года дебютировал за главную национальную сборную Панамы в матче против Гондураса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ЛАСК
 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Сан-Франциско»
Игроки ФК «Юниорс»
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Арминия» Билефельд